

Населені пункти та їхні частини
 Ленґово — село в гміні Старе Курово Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Ленґово — село в гміні Сулехув Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Ленґово — село в гміні Прущ-Ґданський Ґданського повіту Поморського воєводства
 Ленґово — село в гміні Олецько Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ленґово — село в гміні Кіселіце Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ленґово — село в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Ленґово — осада в гміні Кіселіце Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки